Сен-Сюльпі́с-де-Поммре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Орлеана, 5 км на захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 697 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1850,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Сюльпіс-де-Поммре на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сюльпіс-де-Поммре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сюльпіс-де-Поммре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс-де-Поммре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сюльпіс-де-Поммре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер